Sankt Petri Kirke refererer til flere kirker:
 Sankt Petri Kirke (København) – er en tysksproget kirke i den centrale del af København.
 Sankt Petri Kirke (Malmø) – er Malmøs største og ældste kirke grundlagt 1319.
 Slesvig Domkirke (Sankt Petri Kirke) - er Slesvig bys største kirke fra omtrent 1030.